Інґ'яльд Підступний або Злий конунґ (Ingjaldr hinn illráði, ? — 650) — конунґ Свеаланда у 640—650 роках.

Життєпис

Молоді роки 
Походив з династії Інґлінґів. Син конунга свеїв Анунда I. Про дату народження Інґ'яльда нічого невідомо. За легендою, коли йому було 6 років, Анунд I скликав в Уппсалі тінг підвладних йому регіональних конунґів. Серед інших конунгів прибув Інґвар з Ф'ядрундаланда з синами Альва і Аґнар. Хлопчаки стали грати, причому Інґ'яльд і Альва були ватажками своїх ватаг. Інґ'яльд виявився переможеним і розплакався. Тоді до нього підійшов Гаутвід і відвів хлопчика до свого батька Свіпдаґа Сліпого, конунґа Тіундаланда. Вислухавши розповідь про подію, Свіпдаґ сказав, що це велика ганьба. На інший день Свіпдаґ велів вирізати серце у вовка, засмажити його на рожні й дав його з'їсти Інґ'яльду. Відтоді той став дуже злим і підступним. Згодом батько влаштував шлюб Інґ'яльда з донькою конунґа Західного Геталанда.

Підкорення Свеаланду 
У 640 році став головним конунґом свевів в Упсалі. Того ж року Інґ'яльд наказав організувати великий бенкет — тризну по загиблому батькові. На бенкет з'їхалися найшляхетніші конунґи і ярли Швеції: Інґвар з Ф'ядрундаланда з синами, тесть Інг'яльда — король ґеатів Альґаут з Геталанду, Спорсньялл з Неріке, Сігверк з Аттундаланда і багато інших. Лише Гранмар з Седерманланда не приїхав. Для них Інг'яльд побудував розкішні палати і поставив в них 7 престолів. Згідно зі звичаєм, Інґ'яльд зайняв місце на лавці поруч зі своїм престолом. Він повинен був спочатку осушити Кубок Браги і дати будь-яку обітницю, після чого міг зайняти вільний престол. Так сталося і цього разу. Коли Кубок Браги принесли, Інґ'яльд встав, взяв в руки великий Турій ріг і дав обітницю збільшити свою державу вдвічі в усі чотири сторони або померти. Коли ж під кінець бенкету конунґи сп'яніли, Інґ'яльд разом з Фольквідом і Гульвідом, синами Свіпдаґа на чолі своїх вояків вийшов з палат і підпалив бенкетуючих. Усі, хто знаходилися в будинку, згоріли заживо, а тих небагатьох, хто намагався врятуватися, вбили люди Інґ'яльда. Після цього Інґ'яльд підпорядкував собі всі ті володіння, які належали загиблим конунгам, і збирав з цих володінь данину. Пізніше Інґ'яльд подібним чином розправився ще з 5 конунґами свевів.

Дізнавшись про злочини Інґ'яльда, Гранмар з Седерманланда зрозумів, що його чекає така ж доля. Тоді він поріднився з морським конунґом Г'ьйорвардом з роду Ільвінґів, віддавши за нього заміж свою дочку Гільдіґуну. До їх союзу приєднався Г'ьоґне з Гетланда, тесть Ґранмара. Не зважаючи на потугу цього союзу, Інґ'яльд напав на цих конунґів з великим військом, але під час бою гевдінґи з Фьйордхундраланда, вестгаутами, й конунги з Неріке та Аттундаланда, полишили поле бою, і Інґ'яльд опинився в складному становищі. Тому був змушений з ганьбою відступити. Під час битви загинули Свіпдаґ Сліпий і обидва його сина.

Після поразки Інґ'яльд був змушений укласти мир з Ґранмаром і Г'ьйорвардом. Конунґи присяглися, що мир буде тривати доти, поки вони живі. Однак на наступну осінь Інґ'ьяльд напав на Седерманланд, захопив тестя з зятем зненацька і спалив будинок, в якому вони бенкетували. Після цього Інґ'яльд привласнив їхні землі і поставив там своїх правителів. Лише конунґу Г'ьогне з Гетланда вдавалося протистояти Інґ'яльду. Втім останній став фактично першим конунгом усього Свеаланду.

У 650 році Івар Широкі Обійми, небіж Ґудрьода, конунґа Сканії, яка загубила Аса, донька Інґ'яльда, зібрав велике військо і раптово атакував Упсалу. Не очікуючи нападу й розуміючи, що наявних у нього сил не вистачить для оборони, Інґ'яльд зібрав усіх своїх людей у палатах на острові Ренінге, напоїв їх вщент, після чого підпалив будинок. У вогні загинув і сам конунґ Свеаланда. Після цього трон успадкував Івар. Втім нащадки Інґ'яльда в подальшому стали конунгами Норвегії.

Родина 
Дружина — Ґаутгільда, донька конунґа Альгаут Західногеталандського

Діти:
 Улоф Лісоруб, конунґ Нерке
 Аса (Оса) Зловладарююча, дружина конунґа Ґудрьода зі Сканії

Джерела 
 Ekrem, Inger (editor), Lars Boje Mortensen (editor) and Peter Fisher (translator) (2003). Historia Norwegie. Museum Tusculanum Press. ISBN 87-7289-813-5, p. 79.
 Snorre Sturlasson (1991). Nordiska kungasagor. 1, Från Ynglingasagan till Olav Tryggvasons saga. Stockholm: Fabel. sid. 59-66. Libris 1266026. ISBN 91-7842-122-5

Легендарні королі Швеції
Династія Інґлінґів
Самогубці
Правителі VII століття